Skalski ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Skalski (* 1964), US-amerikanischer Baseballspieler
 Johanna Skalski (* 1977), deutsche Politikerin (SPD)
 Mary Jane Skalski, US-amerikanische Filmproduzentin
 Stanisław Skalski (1915–2004), polnischer Jagdflieger und Offizier der polnischen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Tomasz Skalski (* 1989), belgisch-polnischer Snookerspieler